David de Taxis, décédé en 1538, est un chevalier, gouverneur du château Saint-Félix à Vérone.

Biographie 
Un des fils de Ruggero de Tassis, David de Taxis a dirigé le premier établissement pour les correspondances entre Vienne et Bruxelles, cependant, le , il sera relevé de ses fonctions par Maximilien Ier à cause de ses origines vénitiennes pendant la quatrième guerre d'Italie. Il est remplacé par son oncle François de Taxis.

Union et descendance 
David de Taxis, qui s'est établi à Trente, épousa Magdeleine de Albricio avec qui il eut deux enfants :
 Roger de Taxis, à qui Charles Quint confia la direction des postes impériales.
 Benvenuta de Taxis, qui épousa son cousin Innocenzo de Tassis.

Arbre généalogique

Notes et références 

Décès en 1538
David de Taxis